Příjmení Mařák nese více různých osobností:

 Beatrice Bresková Mařáková (1883-1960) – česká básnířka a překladatelka
 Ivan Mařák (* 1962) – český politik a ekolog
 Jan Mařák (1870–1932) – český houslista a hudební pedagog
 Josefina Pepa Mařáková (1872–1907) – česká malířka
 Julius Mařák (1832–1899) – český malíř – krajinář, kreslíř a grafik
 Otakar Mařák (1872–1939) – český operní pěvec (tenor)